Tremeca est un site archéologique en Corse. Il se compose d'un dolmen avec un couronnement en plein cintre, et est située près du village de Casaglione.

Notes et références 

Ancient Corsica Tour
Megalithic Portal
Les Mégalithes de Corse, Google Books 

Site archéologique en Corse
Site mégalithique en Corse